El adjetivo Bosnio puede hacer referencia a:

 Idioma bosnio, lengua del continuum dialectal sud-eslavo, que está emparentada con el serbio y el croata.
 Bosnio, quien es el nativo de Bosnia y Herzegovina, sin considerar su origen étnico-religioso-familiar,
 Bosníaco, donde bosnio se encuadra como adjetivo para calificar a dichos nativos y que es; según la opinión de ciertos expertos, un adjetivo inadecuado para calificar a las personas de credo musulmán nacidas en el territorio de la actual Bosnia y Herzegovina, y que anteriormente en la ex-Yugoslavia estuvieron clasificados como musulmán de nacionalidad.